Рю́дигер — немецкая фамилия от .
В устаревшем написании встречается также как Ридигер (а также Ру́тгер, Ру́дгар). Является старинным немецким мужским личным именем (преномен), которое происходит от германского слова hroth или hruod «честь», «слава» и слова из , копьё, и таким образом дословно значит «славный копьеносец».

В английском, каталонском и французском языках существуют также сокращенные варианты этого имени — Рогер, Роже, Рожер, Роджер (Roger). В России также встречается её написание как Ридигер

Фамилия 
 Рюдигер, Карл Эрнестович — русский музыкант.
 Рюдигер, Андреас (1673—1731) — немецкий философ. 
 Рюдигер, Ютта (1910—2001) — немецкий психолог.
 Рюдигер, Антонио (род. 1993) — немецкий футболист.
 Рюдигер, Ларс (род. 1996) — немецкий спортсмен, прыгун в воду.

Имя 
 Рюдигер Фоглер
 Рюдигер из Бехеларна
 Вольф Рюдигер Гесс (1938—2001) — немецкий архитектор, сын Рудольфа Гесса
 Рюдигер Шнупхазе

См. также 
 Ридигер

Примечания